Vigl ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Egarter Vigl (* 1949), Südtiroler Arzt und Wissenschaftler 
 Karl H. Vigl (1939–2021), Südtiroler Chorleiter, Kapellmeister, Komponist und Autor
 Karl Vigl (1898–1965), Südtiroler Organist, Kapellmeister und Komponist
 Mario Vigl (* 1969), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Figl
 Fiegl